Esistono due comuni francesi con questo nome

Cuves – Alta Marna
Cuves – Manica